Неизбежность (альбом) — второй альбом российской группы Amatory.
 Неизбежность (фильм) (англ. Inescapable) — американская мелодрама 2003 года режиссёра Хелен Лесник.